Budau ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Budau (1856–1923), österreichischer Hydrotechniker
 Elza Budau (* 1941), slowenische Schriftstellerin und Songschreiberin